est un clade éteint de dinosaures ornithopodes iguanodontes, défini en 2014 par David B. Norman pour diviser les Hadrosauroidea en taxons basaux avec des os de la main compressés et un pollex, et les taxons dérivés qui en sont dépourvus. Le clade est défini comme l'ensemble des taxons plus proches dEdmontosaurus que de Probactrosaurus. Cela se traduit par une inclusion de taxons différents selon l'analyse.

 Description Probactrosaurus a été sélectionné comme groupe extérieur à Hadrosauromorpha en raison de nombreuses différences que Norman (2014) considérait comme importantes. Les couronnes dentaires de la mandibule sont asymétriques et ont de multiples arêtes verticales ; il y a un foramen dans le surangulaire  (ou suprangulaire); et l'os carré a une dépression plus proéminente pour l'articulation du jugal. Aucune de ces caractéristiques ne se trouve dans les crânes des hadrosauromorphes les plus dérivés. Le prémaxillaire entre en contact avec le préfrontal et le contact jugal avec l'os ectoptérygoïde du palais (os dermique participant à la constitution des parties latérales du palais) est réduit.

Dans les régions appendiculaires, les omoplates des Hadrosauromorpha ne sont pas en forme de J, mais ont plutôt une projection en surplomb. Les os inférieurs des membres antérieurs sont plus minces à la fois chez les Hadrosauromorpha et Probactosaurus, contrairement à leurs ancêtres plus robustes. Probactosaurus, cependant, possède la condition basale d'avoir un petit pollex conique, comme chez les ornithopodes antérieurs tels que Iguanodon ou Hypselospinus. Cette absence de pollex est également liée à une réduction des os du carpe, et à une main moins mobile. Les os iliaques du Probactrosaurus sont plus anguleux que chez les Hadrosauromorpha, qui n'ont pas de plateau court. Il a également été identifié que la diaphyse fémorale est droite chez les Hadrosauromorpha et que les os du pieds sont tronqués.

 Dénomination 
Hadrosauromorpha a été utilisé pour la première fois dans la littérature par David B. Norman en 2014 dans une discussion sur la phylogénétique d'''Hypselospinus. Dans son article de 2014, Norman fait référence à une autre de ses publications en tant qu'autorité pour Hadrosauromorpha, un chapitre du livre Hadrosaurs. Cependant, le livre a en fait été publié plus tard, en 2015. Suite à l'article 19.4 du PhyloCode, la paternité du clade est donc Norman (2015), tandis que la paternité de la définition est Norman (2014).

 Définition 
Hadrosauromorpha a été défini par Norman (2014 et 2015) comme des taxons d'Hadrosauroidea plus proches d'Edmontosaurus que de Probactrosaurus. Cette définition a été contestée par Mickey Mortimer, qui a déclaré que pour suivre le PhyloCode, le taxon Hadrosaurus doit être inclus dans la définition, car il s'agit du genre type de Hadrosauromorpha. Selon cette définition, Norman (2015) considérait Hadrosauromorpha comme incluant les Hadrosauridae, ainsi que les taxons Tethyshadros et Bactrosaurus. Norman en 2014 avait inclus plus de taxons dans Hadrosauromorpha. En 2015, Norman inclus Levnesovia, Gilmoreosaurus et Telmatosaurus, dont le dernier a été estimé à l'intérieur des Hadrosauridae. Une autre analyse phylogénétique par Xing et al. en 2014 a également constaté quEolambia et Protohadros, tous deux trouvés en dehors de Hadrosauromorpha par Norman, relevaient de sa définition, ainsi qu'un grand nombre d'autres taxons.

 Phylogénie 
De nombreuses versions différentes de phylogénies ont été menées sur le groupe des Hadrosauromorpha. Norman (2014) a créé sa propre analyse, qui comprend 105 caractères morphologiques différents et 27 taxons d'Ornithopoda sélectionnés. Sa phylogénie est présentée ci-dessous, en utilisant ses définitions de clade spécifiques :

Les définitions de Norman ont été fortement critiquées par Mickey Mortimer comme étant des changements inutiles qui causent plus de confusion dans la classification. D'autres analyses phylogénétiques, comme les résultats de Madzia et al.'' en 2020, ont placé Hadrosauromorpha au milieu d'un long grade d'hadrosaures souches, sans aucun grand groupe de taxons contrairement aux versions précédentes de la même analyse, à l'exception d'un grand groupe de taxons eurasiens.

Liens externes

Notes et références

Notes

Références  

 

 
Ornithischia
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 2014